Erwein ist der Familienname folgender Personen:

 Franz Erwein (1823–1891), österreichischer Politiker, Bürgermeister von Klagenfurt
 Joseph Erwein (1819–1909), österreichischer Jurist und Politiker, Landeshauptmann von Kärnten

Siehe auch:
 Ervine
 Erwin